Basketo est un des 77 woredas de la région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie. Il fait partie des 4 woredas spéciaux de la région.

Woreda spécial d'Éthiopie
Woreda dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud